Comitatul Baldwin sau Baldwin County (în engleză) se poate referi la următoarele două comitate din Statele Unite ale Americii,

 Comitatul Baldwin, statul  (Formate AL -- Categorie și format)
și
 Comitatul Baldwin, statul  (Formate GA -- Categorie și format)

Dezambiguizare
Nume proprii